Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 900-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

900-as busz (Budapest)megszűnt

900-as busz (Győr)
Miskolc

 900-as busz (Miskolc)megszűnt

900-as busz (Nyíregyháza)